Villamol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamol (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamol (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar